

Купа на Съветската армия (1946-1990) 

 1. Играе под името „Торпедо“;

Купа на Народна република България (1981-1990)

Купа на България (от 1991) 

 1. Играе под името „Дунав-Раковски“;

Купа на Аматьорската футболна лига (от 1994/95) 

 1. Играе под името „Дунав 2010“;

Купа на БФС (1990/91) 
.

Източници 

ФК Дунав (Русе)